ou U-154 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :

 Unterseeboot 154, un sous-marin de type U-151 lancé en 1917 et qui a servi pendant la Première Guerre mondiale jusqu’à ce qu’il soit coulé le  ;
 Unterseeboot UB-154, un sous-marin de type  posé en 1917 ;
 Unterseeboot 154, sous-marin de type IX.C, a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé le .

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940